«Прямой эфир» — российское бытовое ток-шоу в которой российский бизнес пытался дискутировать с представителями политических партий. Программа выходила на РБК с 6 по 13 ноября 2011 года (должно быть — с 6 ноября по 11 декабря 2011 года, исключая 4 декабря — дня парламентских выборов) каждое воскресенье в 17:45 (с перерывом на новости) по московскому времени. Ведущий — Савик Шустер, который появился в эфире после 7-летнего отсутствия (в эти годы он вёл (и продолжает ввести) свою передачу «Шустер live» на украинском телевидении).

Всего должно было выходить 5 выпусков, но после второго выпуска программа была закрыта.

Описание 
Участники программы — представители российского бизнеса и политики, ведущие открытый диалог в прямом эфире. Спикерам предоставляется равное количество времени для обнародования и защиты своей позиции, а также на дискуссию с оппонентами и аудиторией в студии.

Впервые в истории отечественного делового телевидения в качестве независимого арбитра в студию РБК приглашаются зрители. К участию в программе привлекаются ведущие эксперты, аналитики, члены объединений малого и среднего бизнеса.

Каждый выпуск ток-шоу освещает одну главную тему, отвечающую на такие актуальные вопросы как взаимоотношения деловых и политических структур, активизация предпринимательской активности в стране, снятие бюрократических и иных препон для бизнеса и многие другие.

Список выпусков 
 1 выпуск (06.11.2011): Бизнес и коррупция (видео)
 2 выпуск (13.11.2011): Налоги (видео)

Закрытие 
16 ноября 2011 года совет директоров РБК принял решение о закрытии программы. По сообщению «Радио Свобода», программа закрыта по совокупности причин — в том числе, из-за отсутствия интереса аудитории к выборам, нежелания представителей «Единой России» и первых лиц других партий участвовать и дороговизны проекта.

21 ноября 2011 года появилась информация о возможном продолжении данного проекта в 2012 году, однако этого не произошло.

Интересный факт 
 Прямой эфир — одна из самых непродолжительных по количеству выходов программа в истории российского телевидения на РБК. В 2007 году программа телеканала ТВ Центр «Бойцовский клуб» тоже вышла только с двумя выпусками.

Примечания

Ссылки 
 Программа «Прямой эфир» на сайте РБК

Телепередачи РБК
Телепередачи телеканала «Россия-1»
Телепередачи ВГТРК
Андрей Малахов
Ток-шоу
Ток-шоу России
Свобода слова в России
Телепередачи, запущенные в 2011 году